Candango - trabalhador da construção de Brasília; por extensão, pessoa que migrou de outro estado para a construção de Brasília
 DKW-Vemag Candango — automóvel utilitário produzido pela brasileira Vemag sob licença da fábrica alemã DKW, entre 1958 e 1963
 Troféu concedido no Festival de Brasília de cinema

Desambiguação